Waldbrunn – comune del Baden-Württemberg
 Waldbrunn – comune della Baviera
 Waldbrunn (Westerwald) – comune dell'Assia